Сегунда Дивизион B 2012/2013 — 36-й сезон со времени образования. Первые матчи были сыграны 26 августа 2012 года, и сезон должен закончиться 30 июня с учётом матчей плей-офф.

Изменения в составе участников 
Вылетели из Второй лиги:
 Вильярреал Б
 Алькояно
 Картахена
 Таррагона

Вышли из Терсеры:

Вылетели:

Вылетели из-за невыполнений финансовых обязательств:

Клубы, заменившие исключенные команды

Группы

Группа 1

Города и стадионы

Турнирная таблица

Группа 2

Города и стадионы

Турнирная таблица

Группа 3

Города и стадионы

Турнирная таблица

Группа 4

Города и стадионы

Турнирная таблица

См. также 
 Чемпионат Испании по футболу 2012/2013
 Второй дивизион Испании по футболу 2012/2013
 Кубок Испании по футболу 2012/2013

Ссылки 
 Royal Spanish Football Federation

Примечания 

2012/2013